Станисла́в Ви́кторович Зу́кул (, 17 октября 1929 года, — 5 мая 1993 года) — советский латвийский руководитель органов госбезопасности, председатель КГБ Латвийской ССР (1984—90 гг.), генерал-майор (1984).

Биография 
Родился в рабочей семье. Латыш.

В 1941 г. его семья была эвакуирована из Риги вначале в Новосибирскую, затем в Томскую область, в 1945 г. вернулась обратно на жительство в Латвийскую ССР. В органах государственной безопасности — с 1949 г., работал на территории родной республики. Окончил юридический факультет Латвийского государственного университета имени П. И. Стучки и Ленинградскую школу МГБ СССР.

Член КПСС с 1954 по август 1991 г.

С 1961 г. сотрудник аппарата уполномоченного КГБ при СМ СССР по координации и связи с МГБ ГДР и МВД ГДР, с 1967 г. — начальник отделения Первого отдела КГБ при СМ Латвийской ССР. В 1972—1974 гг. — начальник Первого отдела КГБ при СМ Латвийской ССР, затем на работе в центральном аппарате КГБ при СМ СССР: заместитель начальника отдела ПГУ КГБ, в дальнейшем начальник 5-го отдела — 5-й Службы — 5-го Управления КГБ Латвийской ССР.

С мая 1984 г. — председатель КГБ Латвийской ССР, в марте 1990 г. был освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на пенсию и был уволен со службы в КГБ в запас (по возрасту).

Избирался депутатом Верховного Совета Латвийской ССР XI созыва. Не признавал НФЛ, сторонниками которого в дальнейшем подвергался преследованиям через прессу. По некоторым сведениям, покончил жизнь самоубийством по этой причине.

Похоронен на кладбище Микеля в Риге.

Награды и звания 
 орден Красной Звезды;
 нагрудный знак «Почётный сотрудник госбезопасности».

Примечания

Литература 
 Тумшис М. А. Щит и меч Советского Союза. Русский фонд содействия образованию и науке, 2016. ISBN 978-5-91244-161-5.

Ссылки 
 Биография на сайте «Щит и меч»

Похороненные на кладбище Микеля
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 11-го созыва
Делегаты XXVII съезда КПСС